Gossner oder Goßner ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Gossner (1877–1937), Mineraloge und Kristallograph
 Ernst Gossner (* 1967), österreichischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Eugen Goßner (1911–1992), deutscher Lungenfacharzt und Sportmediziner
 Hans-Jürgen Goßner (* 1970), deutscher Politiker 
 Johannes Evangelista Goßner (1773–1858), zunächst Priester der römisch-katholischen Kirche, dann evangelischer Pastor
 Lutz Meyer-Goßner (* 1936), von 1983 bis 2001 Richter am Bundesgerichtshof
 Max Gossner (1894–1973), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg